Necochea kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Necochea, kommun, Buenos Aires, 
 Necochea (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires, 

Robotskapade Argentinaförgreningar